Albert Rocas (1982) – pallamanista spagnolo
 Atol das Rocas – atollo brasiliano nell'Oceano Atlantico
 Rocas Alijos – gruppo di isolotti messicani nell'Oceano Pacifico